La nazionale di pallavolo maschile di Hong Kong è una squadra asiatica e oceaniana composta dai migliori giocatori di pallavolo di Hong Kong ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica di Hong Kong.

Risultati

Campionato asiatico e oceaniano

AVC Challenge Cup